Lavrinovičius ist der Familienname folgender Personen:

 Danielius Lavrinovičius (* 1999), deutscher Basketballspieler
 Darjušas Lavrinovičius (* 1979), litauischer Basketballspieler
 Kšyštofas Lavrinovičius (* 1979), litauischer Basketballspieler